оревнования в прыжках с шестом у женщин на Играх Содружества 2018 в Голд-Косте прошли 13 апреля 2018 года на стадионе Каррара Стэдиум.

Призёры

Рекорды 
До начала Игр Содружества 2018 года мировой рекорд и рекорд Игр были следующими:

Финал

Ссылки 
 Протокол на официальном сайте Игр Содружества 2018 года

Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2018